Der Troilus Gold Canada Cup 2020 fand vom 21. bis 25. Februar 2020 in der kanadischen Großstadt Toronto statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver.

Vorjahressieger war Diego Elías, der im Halbfinale dem späteren Gewinner Tarek Momen unterlag. Momen, der topgesetzt ins Turnier gestartet war, setzte sich im Finale in der Neuauflage der Weltmeisterschaftsendspiels drei Monate zuvor gegen Paul Coll mit 15:13, 11:5 und 11:8 erneut durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Michael McCue einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 79.500 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2019/20
Squashturnier in Toronto